Мезик има више значења:
 Мезик (Мичиген)
 Мезик (Северна Каролина)